Osoby o nazwisku Cękalski / Cękalska

 Eugeniusz Cękalski (1906–1952) – polski reżyser, scenarzysta i producent filmowy 
 Janina Cękalska (1909–1986) – żona Eugeniusza Cękalskiego i Czesława Miłosza
 Krystyna Cękalska (1920–2011) – polska malarka i rysowniczka

 zobacz też
 Czekalski

Polskie nazwiska